Novoalexandrovsk má více významů:

Sídla 
 Novoalexandrovsk (Stavropolský kraj) – město ve Stavropolském kraji v Rusku
 Zarasai – město v dnešní Litvě, které neslo tento název v letech 1836 až 1919

Související články 
 Alexandrovsk